Jacht (activiteit), het jagen als vrijetijdsbesteding. 
 Jacht (scheepstype), pleziervaartuig, doorgaans voor privégebruik